L'Horta és un camp de conreu de secà del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic terme de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situada a llevant de la vila, a la riba dreta de la Noguera Pallaresa, just a la cua del Pantà de Terradets. El barranc dels Confossos hi té el seu tram final, i la Masia de Carme es troba a l'extrem nord-oest de la partida. La carretera C-13 i la via del ferrocarril de la Línia Lleida - la Pobla de Segur passen també per aquest extrem de l'Horta, i separen el gruix de la partida de la masia esmentada.

Horta